El National Invitation Tournament 1979 fue la cuadragésimo segunda edición del National Invitation Tournament. La disputaron por primera vez 24 equipos, celebrándose la fase final de la competición en el Madison Square Garden de Nueva York. El ganador fue la Universidad de Indiana, que lograba su primer título en esta competición.

Equipos

Fase final 
Cuadro final de resultados.

 Indiana and Ohio State accedieron directamente a semifinales.

Semifinales y Final

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1979

Enlaces externos 
Resultados del NIT (años 1970)

Baloncesto en 1979
National Invitation Tournament